Splendid – nave traghetto
Splendid – marchio di caffè